Onderdistrict in Indonesië
 Bagelen (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Bagelen (Bagelen), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Bagelen (Padang Hilir), een plaats in het regentschap Tebing Tinggi in de provincie Noord-Sumatra